

Diretores de Arte
Mauro Mendonça Filho
Kleber Mendonça Filho

Político
José Mendonça Filho